Гистондеацетилаза 2  — фермент из семейства деацетилаз гистонов, кодируемый у человека геном  HDAC2 .

Функция 
Продукт гена HDAC2 относится к семейству деацетилаз гистонов. Гистондеацетилазы работают в составе крупных мультибелковых комплексов и отвечают за деацетилирование остатков лизина на N-концевой области кóровых гистонов (H2A, H2B, H3 и H4). Этот белок также формирует комплексы транскрипционных репрессоров, связываясь с различными белками, в том числе YY1, одним из фактором транскрипции млекопитающих. Гистондеацетилаза 2 играет важную роль в регуляции транскрипции, клеточного цикла и в развитии.

Взаимодействия 
Гистондезацетилаза 2 взаимодействует с:

 ATR,
 BUB3,
 CDC20,
 CDH1,
 CHD3,
 CHD4,
 DNMT1,
 EED,
 EZH2
 FKBP3,
 GATA4,
 GTF2I,
 HDAC10,
 HDAC1,
 HMG20B,
 HSPA4,
 HCF1,
 MTA1,
 MTA2,
 MXD1,
 Mad1,
 MBD2,
 PHF21A,
 PPP1R8,
 RBBP4,
 RCOR1,
 RELA,
 Белок ретинобластомы,
 SAP30,
 SIN3A,
 SMARCA5,
 SNW1,
 SUV39H1,
 Sp1,
 Sp3,
 TOP2B,
 YY1.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КФ 3.5.1
Гены